The Maid kan syfta på:

Serverat för trubbel, film från 1991, engelskspråkig titel: The Maid
The Maid (film, 2005)
La nana, chilensk film från 2009, engelskspråkig titel: The Maid
The Maid (Seinfeld), avsnitt

The Maids kan syfta på:
Engelskspråkig titel på Jungfruleken ("Les Bonnes"), teaterpjäs från 1947 av franske dramatikern Jean Genet 
Engelskspråkig titel på Jungfrulek, filmvariant från 1974 av teaterpjäsen med samma namn
The Maids (opera), en operaversion från 1994 baserad på samma teaterpjäs